Pseudotomentella är ett släkte av svampar. Pseudotomentella ingår i familjen Thelephoraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Pseudotomentella